Edward Mazurkiewicz (ur. 27 lutego 1898 we wsi Bzin, w Bliżyn powiatu koneckiego) – żołnierz Legionów Polskich, stolarz, 2 maja 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości, mieszkał w m. Bzin, poczta Skarżysko-Kamienna 2
 Edward Mazurkiewicz ps. „Aramis” (ur. 13 października 1898 w Markuszowie, w rodzinie Jana i Julii z Zurmanów) – żołnierz Legionów Polskich, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości, pracownik Magistratu w Słonimie
 Edward Mazurkiewicz (ur. 15 października 1898 w Rawie Ruskiej, w rodzinie Jędrzeja) – plutonowy 7 Pułku Artylerii Polowej, kawaler Virtuti Militari
 Edward Mazurkiewicz (1898–1940) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy